Topptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Topptjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Topptjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Topptjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn